Militaru este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alina Militaru (n. 1982), atletă română
 Damian Militaru (n. 1967), fotbalist român
 Ion Militaru (n. 1960), filosof român
 Lucian Militaru (n. 1962), deputat român
 Nicolae Militaru (1925-1996), general român
 Vasile Militaru (1886-1959), poet și scriitor român

Nume de familie românești